Конопля в Северной Македонии легальна для медицинского использования, однако запрещена для рекреационных целей и незаконного оборота.

Медицина 
9 февраля 2016 года Комитет здравоохранения парламента Македонии дал своё согласие на легализацию медицинской марихуаны. Начиная с июня 2016 года пациентам без рецепта было разрешено покупать масло с 0,2 % каннабиноидов или менее, более концентрированные формы требуют рецепта.

Незаконное производство 
В Македонии выращивается лишь небольшое количество каннабиса, поскольку качество и цена конопли в соседней Албании выше. Конопля, завезённая в Македонию из Албании, в основном переправляется контрабандой албанской мафией.

См. также 
 Правовой статус конопли

Примчечания 

Северная Македония
Политика Северной Македонии